Farmers Classic 2010 — 84-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лос-Анджелесе, США, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

Турнир также является вторым в сезоне соревнованием мужской части US Open Series. Из четвёрки лидеров серии накануне турнира соревнование играл только Кевин Андерсон.

В 2010 году турнир прошёл с 26 июля по 1 августа.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Сэм Куэрри
 Парный разряд —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Farmers Classic

 Мировой Тур ATP 2010

 ATP 250
 US Open Series 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте АТР 

 

США
Теннис
Июль 2010 года
Август 2010 года
2010
Лос-Анджелес